

Onomastica
Hussain o Husayn – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
Abdel Moneim Wahby Hussain – cestista, arbitro di pallacanestro e dirigente sportivo egiziano
Abdulaziz Hussain – calciatore emiratino
Adnan Hussain – calciatore emiratino
Etzaz Hussain – calciatore norvegese
Mamnoon Hussain – politico e imprenditore pakistano
Yousuf Hussain – calciatore emiratino

Pagine correlate 
Zakir Hussain